UP1 peut faire référence à :
 l’usine d'extraction du plutonium de Marcoule (UP1) ;
 l’Université de Paris I.